Terquem är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alfred Terquem (1831–1887), fransk fysiker
 

Franska efternamn